USS Somerset — кораблі ВМС США, названі на честь округу Сомерсет.

 USS Somerset (1862)  — колісний пароплав. На службі у складі ВМС США протягом 1862-1865 років. Використовувався на верфі Нью-Йорка до 1914 року.
 USS Somerset (ID-2162)  — моторний човен, брав участь у Першій світовій війні.
 USS Somerset (AK-212)  — вантажне судно типу «Аламоза». Збудований у 1945 році. Не включався до складу ВМС США. проданий армії, пізніше ВПС США. Переобладнаний на вимірювальний корабель під назвою «USNS Coastal Sentry (T-AGM-15)». Зданий на злам у 1969 році.
 USS Somerset (LPD-25) — десантний транспорт-док типу «Сан-Антоніо». Збудований 2014 року. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни